Umowa losowa – umowa, której treść, rozmiar świadczenia, a nawet samo jego istnienie są zależne od zaistnienia pewnego zdarzenia określonego np. w umowie ubezpieczenia, umowie gry lub zakładu.

Prawo zobowiązań